Мельид (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мельид. Занимает площадь 101 км². Население — 7838 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Turismo en Galicia, web oficial
 Weblog de Melide

Муниципалитеты Ла-Коруньи